Rejon perwomajski (Krym)
 Rejon perwomajski (obwód charkowski)
 Rejon perwomajski (obwód mikołajowski)